ASF:
 Advanced Streaming Format;
 Asimov’s Science Fiction;
 Apache Software Foundation.
Код ИАТА аэропорта Астрахани